rzeźbiarz – osoba trudniąca się rzeźbiarstwem
 Rzeźbiarz – gwiazdozbiór